Aaron Ward (1790–1867) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Aaron Ward (1851–1918) – amerykański wojskowy
 Aaron Ward (ur. 1973) – kanadyjski hokeista

zobacz też
 USS Aaron Ward